.lc ( Saint Lucia) — национальный домен верхнего уровня Сент-Люсии. Доступна регистрация имен второго или третьего уровня в доменной зоне — .lc, юридическими, физическими лицами, резидентами, нерезидентами Сент-Люсии, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к регистрируемым доменам. Управляется компанией NIC LC — .

Домен .lc как аббревиатура ассоциируется со словосочетанием Limited Company — Ltd, обозначающем организационно-правовую форму, владельца домена.

Национальный домен верхнего уровня — LC используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166 — (ISO 3166-1, ISO 3166-2, ISO 3166-2:LC) в качестве кода Alpha2, образующего основу геокода административно-территориального деления Сент-Люсии.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .lc, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам третьего уровня.
 Максимальная длина имени домена, имени домена, разделённых разделителями, — 63 символа, не учитывая домен первого уровня — .lc.
 Полная максимальная длина имени домена до 255 символов.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (a-z), (A-Z), цифр (0-9) и тире (—, -).
 Имя домена может начинаться с цифры.
 Имя домена не может начинаться или заканчиваться символом тире (—, -).
 Имя домена не может совпадать с последовательностью символов национальных доменов верхнего уровня.
 Имена доменов, несущих оскорбительный характер, не регистрируются и могут запрещены к продлению, если подобный характер имени будет выявлен.
 Срок действия регистрации домена — от 1 года до 10 лет, продление домена от 1 года до 9 лет.
 Домен может быть аннулирован в случае использования домена в преступных целях, в том числе и в области IT.
 Домен может быть аннулирован в случае выявления противоречий с требованиями к зарегистрированным доменам.
 Домен может быть аннулирован в судебном порядке.

Зарезервированные имена 
Зарезервированные, удалённые имена доменов.
 Совпадающих с именами международных доменов верхнего уровня — 244 имени.
 Являющихся тестовыми, испытательными — 4 имени.
 Могущих ввести в заблуждение — 6 имён.
 Домены второго уровня — 5 имён.
 Субдомены — 2 имени.
 Состоящих из 1 буквы, 1 цифры, названий международных организаций, и других широкоприменяемых слов, аббревиатур и т. п. — 328 имён.
 Совпадающих, синонимов и т. п. с названиями государств — 295 имён.

Домены 1 уровня 
Домены второго уровня, условия использования, требования, регламентированные пользователи.

Домены 2 уровня 
Домены третьего уровня, условия использования, требования, регламентированные пользователи.

Прочее 
Стоимость регистрации имени домена (доллары США):
 Третьего уровня для резидентов Сент-Люсии — 13 $ USA.
 Второго уровня для резидентов Сент-Люсии — 18 $ USA.
 Третьего уровня для нерезидентов Сент-Люсии — 26 $ USA.
 Второго уровня для нерезидентов Сент-Люсии — 36 $ USA.
 Домены третьего уровня на основе доменов — (.org.lс, .edu.lc, .gov.lc) для резидентов Сент-Люсии регистрируются бесплатно.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .lc на сайте IANA
 Информация о доменной зоне .lc в «Перечне доменов ccTLD и соответствующих им стран» Инфоцентра компании RU-CENTER

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня